Le terme bleu de Gascogne désigne plusieurs races de chien d'origine gasconne à la robe bleue, ainsi qu'une race de pigeon domestique. 
 Grand bleu de Gascogne
 Petit bleu de Gascogne
 Basset bleu de Gascogne
 Griffon bleu de Gascogne

 Bleu de Gascogne (pigeon)